Wizard of Oz bezeichnet

 den originalen englischen Titel The Wizard of Oz eines Kinderbuchs, siehe Der Zauberer von Oz
 den auf dem Buch basierenden US-amerikanischen Musicalfilm, siehe Der Zauberer von Oz (1939)
 den auf dem Buch basierenden US-amerikanischen Stummfilm, siehe Auf nach Illustrien
 die auf dem Buch basierende Radiosendung von 1950
 ein Experiment der Mensch-Computer-Interaktion, siehe Wizard-of-Oz-Experiment
 den australischen Dartspieler „The Wizard of Oz“, siehe Simon Whitlock
 den American-Football-Spieler Ozzie Newsome
 das Computerspiel The Wizard of Oz (Computerspiel)
 den Namen einer Ozzy Osbourne Tribute Band
 den Titel eines Songs der Band South Park Mexican